Мејфилд има више значења:
 Мејфилд (Јута)
 Мејфилд (Њујорк)
 Мејфилд (Канзас)
 Мејфилд (Кентаки)
 Мејфилд (Охајо)
 Мејфилд (Пенсилванија)